demo −  twórczość np.: muzyczna, plastyczna (grafika komputerowa), filmowa, programistyczna; zapisana i udostępniana jako demonstracja możliwości twórców (często w celach promocyjnych − wyjątek demoscena).
 demo − w kinematograffi, zwiastun, anglicyzm trailer
 demo − 1) rodzaj albumu muzycznego; 2) pierwsza nagrana, niedopracowana forma utworu muzycznego
 demo − w informatyce, wersja z ograniczonymi możliwościami, mająca zachęcić do kupna oprogramowania
 demo − w sztuce komputerowej, zobacz: demoscena
 tryb demo (RTV) − tryb demonstracyjny w sprzęcie RTV
 Demo – album zespołu Łzy wydany w 1996 roku